Newcastle United Jets, een Australische voetbalclub
 Winnipeg Jets, een voormalige Canadese ijshockeyclub
 New York Jets, een Amerikaanse American footballclub
 Gullegem Jets, een Belgische ijshockeyclub
 Mighty Jets FC, een Nigeriaanse voetbalclub
 ABS Jets, een Tsjechische luchtvaartmaatschappij
 Hank the Knife & the Jets, een Nederlandse rockband uit de jaren zeventig

Zie ook 
 The Jets (doorverwijspagina)